Покло́нский (Покло́нская) — фамилия. Известные носители:

 Поклонский, Александр Владимирович (род. 1975) — украинский футболист, тренер.
 Поклонский, Владимир Александрович (род. 1983) — белорусский футболист.
 Поклонский, Константин Юрьевич (ум. 1661) — могилёвский шляхтич.

 Поклонская, Наталья Владимировна (род. 1980) — российский политик, прокурор Республики Крым, заместитель руководителя Россотрудничества.

См. также 
 Поклонские — дворянский род Московской губернии
 Балка Поклонская — балка в Горловке